De Kondrasjin & Belov Cup 2002 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg in september 2002 werd gehouden. Het was het eerste toernooi waar de naam van Aleksandr Belov werd toegevoegd. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Spartak Sint-Petersburg, BK Kiev, Grodno-93 en Verenigde Russische Clubs (Jeugd spelers). Spartak won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2002